Губернатор Британского Маврикия — чиновник, который правил британским Маврикием (ныне Республика Маврикий) во время британского колониального периода между 1810 и 1968 годами. После окончания британского правления и обретения Маврикием независимости в 1968 году эта должность была заменена генерал-губернатором, который представлял британского монарха, а не правительство Соединенного Королевства, как это делал губернатор. Сама канцелярия генерал-губернатора была упразднена в 1992 году и заменена постом президента, когда Маврикий стал республикой.

Список губернаторов (1810—1968 годы) 
Список губернаторов Британского Маврикия с 1810 по 1968 год.

Примечания 

Политики Маврикия